Der Orden vom/des glücklichen Bunde, auch als Ordre de l’heureuse alliance benannt, war ein Hausorden in Sachsen-Hildburghausen.

Stifter war Herzog Friedrich Christian Ernst zu Sachsen-Hildburghausen. Als Stiftungsdatum ist der 1. Oktober 1749 vermerkt. Anlass war die Hochzeit mit Luise von Dänemark. Der Orden war für die Adligen und auch für Militär und Zivilangestellte des Hauses gedacht. Der Orden erlosch wenige Jahre später.

Ordensklasse 
Der Orden war einklassig.

Ordensdekoration 
Die Dekoration war ein goldenes weiß emailliertes Malteserkreuz. Als Ordensdevise diente der Spruch: „Fideilte constance“.

Ordensband und Trageweise  
Das Ordensband war rosenrot mit Silberstreifen am Rand als Einfassung. Der Orden wurde als Halsorden um den Hals getragen.

Literatur 
 H. A. Pierer: Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit oder neuestes enzyklopädisches Wörterbuch. Altenburg, 1842.

Orden und Ehrenzeichen (Thüringen)
Monarchie (Sachsen-Hildburghausen)